Es gibt folgende Erzeparchien Tripoli:

Erzeparchie Tripoli (Maroniten)
Erzeparchie Tripoli (Melkiten)